Войтович Станислав Андреевич (; род. 18 сентября 1965) — основатель и президент украинского вертикально-интегрированного холдинга «ТЕРРА ФУД». Герой Украины (2009).

Биография 
Родился в рабочей семье в Казахстане. Детство провёл в Василькове Киевской области, где и окончил среднюю школу.

В девяностые, во время перестройки, вместе с компаньоном запустил торговую компанию, которая занималась продажами сахара, мяса, молочных продуктов.

В 1999 году Войтович купил первую производственную площадку — Тульчинский маслосырзавод в Винницкой области, вскоре пул активов уже состоял из мясокомбинатов, сахарных и молокоперерабатывающих заводов.

В 2006 году была основана компания ТЕРРА ФУД, которая объединила под общим брендом ранее разрозненные активы, среди которых были «Тульчинский мясокомбинат», «Тульчинский маслосырзавод», «Белоцерковский молочный комбинат» и другие..

Основные направления работы компании:
 переработка цельного молока;
 выпуск сливочного масла, спредов, сыров;
 промышленное производство молочной продукции;
 мясное производство;
 растениеводство, животноводство и производство сахара.

Член попечительского совета Национального центра народной культуры «Музей Ивана Гончара».

За выдающиеся заслуги в развитии агропромышленного комплекса Украины, личный вклад в рост объёмов производства и переработки сельскохозяйственной продукции на основании внедрения прогрессивных технологий в 2009 году Указом Президента Украины был удостоен звания Героя Украины с вручением ордена Государства.

За весомый личный вклад в развитие аграрного комплекса Украины и возрождение украинского искусства и духовности был отмечен многими наградами: заслуженный работник сельского хозяйства Украины (2006), победитель в номинации «Аграрий года» XI общенациональной программы «Человек года» (2006), почётный гражданин города Тульчин (2011). Награждён орденом Украинской Православной Церкви Равноапостольного князя Владимира Великого ІІ степени и медалью «За жертвенность и любовь к Украине».

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена Державы (19 августа 2009) 
 Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (26 июня 2006) 
 Орден святого равноапостольного князя Владимира ІІ степени (УПЦ)
 Медаль «За жертвенность и любовь к Украине»

Примечания

Ссылки 
 Группа компаний «ТЕРРА ФУД»
 Войтович Станислав Андреевич: биография.
 Досье на LB.ua
 Биография и досье Станислава Андреевича Войтовича
 Биография Станислава Войтовича, собственника компании "Терра Фуд".
 Досье бизнесмена Станислава Войтовича на сайте "Политрада".